Janevski (en macédonien : Јанески) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Čedomir Janevski, (1961- ), est un ancien footballeur.
 Slavko Janevski, (1920-2000), était un écrivain, poète, dramaturge et peintre macédonien.
 Vlado Janevski, (1960- ), est un chanteur macédonien.

Notes et références 

en:Janevski